A che punto è la notte – romanzo di Fruttero & Lucentini del 1979
A che punto è la notte – miniserie televisiva del 1994 diretta da Nanni Loy
A che punto è la notte – EP di Venerus del 2018